Långbacka kan syfta på:

Platser
 Långbacka, Petalax – en bydel i Petalax i Malax kommun Österbotten
 Långbacka, Munsala – en bydel i Munsala i Nykarleby stad
 Långbacka, Delsbo socken – en järnvägsstation vid dellenbanan
 Långbacka, Järfälla kommun - en gård i Järfälla kommun

Personer
 Mats Långbacka (1963–), en finlandssvensk skådespelare, manusförfattare och producent
 Ralf Långbacka (1932–), en finlandssvensk manusförfattare och regissör.
 Ulf Långbacka (1957–), en finlandssvensk dirigent och tonsättare

Petalax
Malax
Nykarleby
Järfälla kommun